En Pologne, Jeleniów peut désigner :

 Jeleniów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jeleniów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Jeleniów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.